Autores: Histórias da Teledramaturgia são dois livros da Editora Globo lançados em função do Projeto Memória Globo.

São dois livros que têm histórias de dezesseis autores da Rede Globo e mostram suas histórias, suas obras, como lidam com o ibope, como têm inspirações, fotos em seus locais de trabalho, etc. Os autores estão em ordem alfabética:

Volume I 

 Aguinaldo Silva
 Alcides Nogueira
 Antônio Calmon
 Benedito Ruy Barbosa
 Carlos Lombardi
 Euclydes Marinho
 Gilberto Braga
 Glória Perez

Volume II 

 João Emanuel Carneiro
 Manoel Carlos
 Maria Adelaide Amaral
 Miguel Falabella
 Tiago Santiago
 Ricardo Linhares
 Silvio de Abreu 
 Walcyr Carrasco
 Walther Negrão

Livros do Brasil
Grupo Globo
Telenovelas do Brasil